Aldo Caprani – avvocato e politico italiano
Francesco Caprani – pallanuotista italiano